Radford puede referirse a:

Lugares
Inglaterra
 Radford (Coventry)
 Radford (Nottingham)
 Radford (Oxfordshire)
 Radford (Somerset)
 Radford Semele, Warwickshire.
Australia
 Radford College, Canberra.
Estados Unidos
 Radford (Virginia)
 Universidad de Radford, Virginia.
 Radford Army Ammunition Plant en Radford, Virginia.

Personas

 Albert E. Radford, botanista.
 Arthur W. Radford, Almiral de la Marina de EE. UU.
 Basil Radford, actor inglés. 
 Ernest Radford, Poeta inglés.
 Howard Radford, Exfutbolista galés.
 John Radford, Exfutbolista inglés.
 Lee Radford, Jugador de rugby inglés. 
 Luis Radford, Educador.
 Michael Radford, Director de cine y guionista.
 Neal Radford, Jugador de cricket inglés. 
 Ralegh Radford, Arqueólogo inglés.
 Ronald Radford, Guitarrista.
 William Radford, Almirante de la Marina de EE. UU.
 Ben Lengman Radford, Don inglés.

Otro
 Radford (banda), banda de rock americano.
 Radford Electronics, empresa inglesa.
 Radford University Basketball